Soldati-Klasse bezeichnet zwei Zerstörer-Klassen der Regia Marina:

 Soldati-Klasse (1907)
 Soldati-Klasse (1937)